Эмпо́рия может означать:

Города США 
  — в Виргинии.
  — в Канзасе.

Прочее 
  — торговый центр в г. Мальмё (Швеция).
  — фрегат ВМФ США, в строю с 1943 по 1946 г.
  — род семейства огнёвки настоящие.

См. также 
 Эмпорий
 Эмпоры
 
 Эмпорион
 
Вымышленные персонажи
 Эмпорио Альниньё
 Эмпорио Иванков